Kozłowski (feminine Form: Kozłowska, Plural: Kozłowscy) ist ein polnischer Familienname. Außerhalb von Polen wird der Name manchmal Kozlowski, Koslowski, Koslofski oder Kozlowsky geschrieben.

Häufigkeit 
Den Familiennamen Kozłowski tragen in Polen ca. 72.000 Bürger.

Geschichte 

Polnische Ritter und Adeligen (Szlachta) mit dem Namen Kozłowski trugen die folgenden Wappen:

 Drogosław
 Jastrzębiec
 Korzbok
 Lis
 Liszewski
 Lubicz
 Nałęcz
 Ostoja
 Podkowa
 Poraj
 Sas
 Ślepowron
 Strzała
 Wieże

Namensträger 

 Artur Kozłowski (* 1985), polnischer Marathonläufer
 Dariusz Kozłowski (* 1968), polnischer Biathlet
 Dennis Kozlowski (* 1946), früherer CEO der Tyco International
 Edward Kozłowski (1860–1915), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Milwaukee
 Günter Kozlowski (* 1953), deutscher Politiker
 Jan Kozłowski (* 1946), polnischer Politiker
 Józef Kozłowski (1757–1831), polnisch-russischer Komponist

 Leon Kozłowski (1892–1944), polnischer Ministerpräsident
 Leopold Kozłowski-Kleinman (1918–2019), polnischer Pianist, Komponist und Dirigent
 Linda Kozlowski (* 1958), US-amerikanische Schauspielerin
 Maciej Kozłowski (1957–2010), polnischer Schauspieler
 Roman Kozłowski (1889–1977), polnischer Paläontologe
 Rudolf Kozłowski (* 1935), polnischer Gewichtheber
 Szaja Kozłowski (1910–1943), polnischer Studienkomponist und Schachspieler
 Theodor Kozlowski (1824–1905), deutscher Elbstrombaudirektor
 Thomas von Kozlowski (1839–1911), deutscher Rittergutsbesitzer und Reichstagsabgeordneter
 Zygmunt Kozłowski (1831–1893), galizischer Landtagsabgeordneter

Siehe auch 
 Koslowski, Koslowsky

Polnischer Personenname
Familienname